Molekulska formula -{C14H21ClN2O2}- se može odnositi na:

 Klofeksamid
 Klovoksamin